Транслитерация в китайское письмо (; также ) — правила записи иноязычных слов средствами китайского письма. Несмотря на то, что европейские слова часто остаются в китайских текстах набранными латиницей, имена собственные почти всегда имеют иероглифическое написание.

Так как в китайских языках множество одинаково звучащих иероглифов, то и правила транслитерации неоднозначны, при переводе на иероглифы можно придать слову дополнительный оттенок. В качестве иллюстрации можно взять имя Джулия, у которого есть нормативный вариант транслитерации —  (Zhūlìyà), все иероглифы имеют нейтральное значение (красный, жасмин, шурин). Если воспользоваться другими знаками —  (Zhūlìyà), то имя получит ругательную коннотацию, так как иероглифы значат «свинья, злой, ущербный». Некоторые иероглифы не имеют никакого значения, так как используются исключительно как средство фонетической записи (, nà в имени Анна, , Ānnà).

Путунхуа записывается односложными логограммами, звучание которых не соответствует звучанию слогов европейских языков. К примеру, имя и фамилия президента США Барака Обамы (5 слогов) записывается шестью иероглифами . Транслитерация на другие китайские языки, например, юэский, отличается от транслитерации на путунхуа.

Официальные правила 
В КНР официальным стандартом транслитерации является «Большой словарь перевода иностранных личных имён» (), опубликованный Синьхуа. Ниже приведены общие правила транслитерации, взятые из этого издания.

Юэские СМИ пользуются другой системой, гораздо менее стандартизированной. В Сингапуре вопросами транслитерации занимается особый комитет. В США, России, Южной Корее, Малайзии и многих других странах министерства иностранных дел выпускают указания по транслитерации на китайский и другие языки своей юрисдикции.

История 
Транскрипция впервые понадобилась китайцам, когда они столкнулись с иностранцами, и им пришлось передавать иностранные реалии по-китайски (к примеру, название сюнну). Кроме имён собственных, несколько слов, означающих реалии исследованного при Хань Западного края.

Транскрипции других иностранных слов встречаются в старинных текстах. Например, в сборнике  () имеется запись юэской песни лодочников «Юэжэнь гэ» (), по этому источнику несколько учёных создали варианты реконструкции языка.

Классические буддийские работы начали переводить (и транслитерировать) на китайский во время правления поздней Хань. Согласно сунскому учёному Чжоу Дуньи (), у знаменитого монаха-переводчика Сюаньцзан были «пять непереводимых частностей» (): санскритский термин нельзя переводить, а нужно транскрибировать, если он одновременно имеет мистический смысл (заклинания); многозначен; отсутствует в китайском; традиционно не переводился; имеет тонкие оттенки смысла, которые могут быть уничтожены переводом.

Древние примеры транслитерации помогают реконструировать среднекитайский язык. В  данные, полученные через старые примеры транслитерации, «дуйинь» (), «corresponding sounds», первым на их важность для реконструкции обратил внимание Александр Сталь-фон-Гольштейн. Транскрипции времён династии Тан были особенно ценны для реконструкций, так как в то время были популярны мантры тантрической секты, которые монахи переводили на китайский очень тщательно. Считалось, что слова мантр потеряют силу, если их неточно произносить.

В конце XIX века западные идеи и товары заполонили Китай, транскрипции появлялись одна за другой. Причём транскрибировали не только имена собственные, но и обычные имена нарицательные, создавая фонетические заимствования. Большинство из подобных неологизмов быстро исчезли, а мода перешла на кальки.

Звучание, значение и иероглифы 
Транскрипция на китайские иероглифы может отражать как звучание, так и значение. К примеру, часто встречающееся окончание русских женских фамилий «-ва» транскрибируется иероглифом  (wā; «девочка»), а «-[о]в» в мужских фамилиях — иероглифом  (fū; «мужчина, муж»); слово утопия переведено Янь Фу как ; Пантагрюэль переведён как , причём  означает «гигантский», а  — «крепкий». Один из переводов понятия Всемирная паутина — , «10 000-мерная сеть».

Иногда в перевод вкладываются дополнительные смыслы. The Beatles известны на Тайване и в Гонконге как , ср. с чэнюем . Эсперанто был известен как . Позже название сменили на .

Точность следования оригинальному произношению часто приносят в жертву, если иероглифы легко запоминаются или благоприятны. В некоторых случаях это ведёт к переименованию, примером могут служить китайские имена губернаторов Гонконга.

Иногда иероглифы специально придумывали для транскрипции. К примеру,  (mòlì) для жасмина (),  (jiāshā) для кэса (Sanskrit: kasāya) и большинство . Большинство из них созданы по семантико-фонетическому принципу.

Коннотации 
Так как почти все иероглифы имеют некоторое значение, то «невинные» фонетические транскрипции могут быть интерпретированы как семантические. В правление династии Цин некоторые учёные в Китае высказывали неодобрение тем, что Китай находится на континенте, называемом , потому что  означает «вторичный», а  — «маленький», предполагая, что европейцы преуменьшают Восток. Древние японцы, ва, были недовольны своим китайским названием, , которое значит «карлик, лилипут; уродливый», и сменили его на . Жители Африки обвиняют Китай в расизме, так как «Африка» пишется иероглифами .

Культурные предпочтения накладывают отпечаток на то, как воспринимается название, и некоторые транслитерации считаются неуместными, поэтому в современных текстах не используются.

 Мозамбик как ), где  означает «нос», а  — «три носа». Название страны обычно передаётся как  (mòsāngbǐkè, мосанбикэ).
 Абердин, часто встречающийся топоним, передавали как  (yābādiàn, ябадянь), где  означает «утка». При этом официальное название гонконгской гавани Абердин —  (xiānggǎngzǐ, сянганцзы, «гонконгский детёныш»), хотя часто употребляются также варианты  и  (ābódīng, абодин).
 В названии улицы Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida в Макао слово Ferreira протранскрибировали как  (féilìlǎ, фэйлила), причём  означает «жирный».
 Другую улицу в Макао, Avenida de Demetrio Cinatti, транскрибировали как , причём  означает «коварный, порочный, развратный».

Некоторые транскрипции, наоборот, нарочно имеют положительные коннотации.

 Великобритания называется . Первый иероглиф, , является сокращением от , ранней транскрипции слова «Англия». После объединения Англии и Шотландии в XVI веке название стали применять по отношению ко всей стране.
 Германия сокращённо называется . Первый иероглиф, , взят от транслитерации слова «Deutsch», «немецкий» — .
 США сокращённо называются . Это сокращение от  и  (Měilìjiān, мэйлицзянь) — ранней фонетической транскрипции слова «Америка».
 Афины —  (Yădiăn, ядянь), «элегантный и классический».
 Елисейские Поля — .
 Кока-кола — , причём  означает «вкусный», а  — передача слова «кола», но также может значить «приятный».
 Флоренция —  (fěilěngcuì, фэйлэнцуй; автор — поэт Сюй Чжи-мо), где  означает «жадеит», а  — «холод». Позже город получил название , новая транскрипция основана на английском или французском варианте, а не на итальянском.
 Фонтенбло — .
 Итака —  (Qǐsèjiā, цисэцзя; «роскошный, цвет, превосходный»).
 Revlon —  (Lùhuánóng, лухуанун; «обильная роса»), взято из произведения Ли Бо «Мелодия Цинпин», .
 Йосемити —  (также , , , ), «превосходные горы, прекрасная земля».
 Мюнхен (этимологически происходит от «Munichen», букв. «у монахов») —  (Mùníhēi, мунихэй; «тянуться, монахиня, чёрный»).
 Шампанское — .
 Отели «Sheraton» —  (Xǐláidēng, силайдэн; «люблю посещать»).
 Best Buy —  (Bǎisīmǎi, байсимай; «купи, как подумаешь сто раз»).
 Subway —  (Sàibǎiwèi, сайбайвэй; «соревноваться [с] сотней вкусов»).
 Costco —  (Hǎoshìduō, хаошидо; «рынок с множеством хороших вещей»).
 Беларусь —  (Bái'èluósī, байэлосы; «белый» + «Россия»).

Разница в фонетической транскрипции в разных регионах 
Имена могут иметь варианты транскрипции: к примеру, «Новая Зеландия» на Тайване пишется , а в КНР — . На Тайване для слова «новый» используется фонетический иероглиф  niǔ, аналогично  «нюе» (Нью-Йорк), а в континентальном Китае иероглиф семантический, означающий «новый» — .

Имя Барака Обамы записывается двояко:

  — официальная транскрипция;
  — используется в КНР, Гонконге, Макао, Малайзии и Сингапуре.

Когда произношение не соответствует написанию (особенно в русских именах), в КНР предпочитают сохранять произношение, а на Тайване — написание. К примеру, Владимир Путин в Китае известен как Пуцзин , а на Тайване — как П(х)ут(х)ин(г) ().

Название города Сиднея —  (Xīní, Сини) — распространено в КНР, Сингапуре и Малайзии, а  (Xuělí, Сюэли) на Тайване, Гонконге и среди юэ-говорящих жителей города.

В Гонконге и Макао обычно транслитерируется юэское произношение, однако в случаях, когда слово пришло из континентального Китая, кантонская транслитерация становится менее близка к произношению. К примеру, имя Дмитрия Медведева транслитерируется как , что на кантонском читается как «муйтаквайкитфу».

Транскрипционная таблица 
Таблицы ниже содержат правила из инструкции Синьхуа.

Русско-китайская транскрипция

Англо-китайская транскрипция

См. также 
 Транскрипционная система Палладия
 Системы транскрипции китайских иероглифов

Примечания

Литература 
 Эта статья содержит текст из «Chinese recorder and missionary journal», том 3, 1871 года.

Транслитерация и транскрипция с китайским языком